Вити́ньо — уменьшительная форма португальского имени Витор (Виктор). Является прозвищем нескольких футболистов:

 Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос (род. 1993) — бразильский футболист, полузащитник.
 Витор Уго Наум дос Сантос (род. 1999) — бразильский футболист, полузащитник.
 Витор Александер да Силва (род. 1999) — бразильский футболист, защитник.